Тисяча островів — архіпелаг, що належить Канаді і США. Також може позначати:

 Тисяча островів — архіпелаг Шпіцбергену.
  — група островів в гирлі річки Бананової, місто Коко-Біч, штат Флорида, США.
 Тисяча островів — соус американської кухні.

Див. також 
 Округ Тисячі Островів — округ Джакарти (Індонезія).
 Озеро Тисячі Островів — озеро в провінції Чжецзян, (Китай).
  — озеро в Каліфорнії (США).
 Річка Тисячі Островів — річка в Квебеці (Канада).
 Десять Тисяч Островів — група островів і національний парк у Флориді (США).
 Сто островів — національний парк на Філіппінах.